Натроортоклаз (; ; ) — мінерал, різновид польових шпатів, перехідний від альбіту до мікрокліну.

За складом належить до твердих розчинів.

За фізичними властивостями аналогічний ортоклазу.

Відносно рідкісний.

Від натро… й назви мінералу ортоклазу.

Див. також 
 Список мінералів

Примітки

Література

Посилання 

Алюмосилікати